«Низами» () — четырёхчастная симфония Фикрета Амирова для струнного оркестра.

История 
Симфония написана в 1947 году по событию 800-летия поэта Низами Гянджеви. Симфония состоит их 4-х частей. Это первая в азербайджанской музыке симфония для струнного оркестра.

В 1964 году композитор Фикрет Амиров создаётвторую редакцию симфонии для струнного оркестра «Низами».

См.также 

 Кюрд-овшары

Примечания

Внешние ссылки 

Симфонии 1940-х годов
Низами Гянджеви
Произведения Фикрета Амирова